Furmaniwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Furmaniwka (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Furmaniwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, siehe Furmaniwka (Ismajil)

Siehe auch:
 Furmanowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung